Александр Сергеевич Мартынов:
 Мартынов, Александр Сергеевич (1907—1941) — архитектор-художник.
 Мартынов, Александр Сергеевич (род. 1948) — советский и российский актёр.